Agència Europea de Defensa, agència de la Unió Europea per a temes de seguretat i defensa
 Advocats Europeus Demòcrates, confederació de sindicats d'advocats d'Europa
 Associació Espanyola de Directius, associació professional de càrrecs directius d'Espanya
 Detector d'emissió atòmica (del seu nom en anglès Atomic-Emission Detector), detector usat en cromatografia de gasos
 Desfibril·lador extern automàtic (del seu nom en anglès Automated External Defibrillator), desfibril·lador portàtil indicat per al tractament d'una aturada cardiorespiratòria
 Efecte Auger (del seu nom en anglès Auger Electron Diffraction), efecte d'emissió d'un electró per part d'un àtom
 Anàlisi exploratòria de dades, tractament estadístic adequat per a les mostres de qualsevol recerca científica
 Cistamina (del seu nom alternatiu 2-Aminoetil Disulfur), compost orgànic resultant de la descarboxilació de la cistina
 AED també és el codi ISO 4217 del dírham dels Emirats Àrabs Units, moneda oficial dels Emirats Àrabs Units
 Aed també és el nom d'un déu de la mitologia irlandesa